Евлахский городской стадион — главный стадион Евлаха. Домашняя арена футбольного клуба азербайджанской премьер-лиги «Карван» (Евлах). Открыт в 2005 году.

История 
Стадион находится на территории спортивного комплекса, построенного в 2005 году.

Первоначально стадион планировался на 5 000 мест. В ходе перестройки и реконструкции вместимость стадиона составила 6 000 человек. В реконструкции участвовали специалисты киевского «Динамо».

На территории комплекса также находятся 3 резервных поля, бассейн, теннисный корт, коттеджи для семейных футболистов, интернет и компьютерные салоны. Газон поля был обновлен в соответствии с европейскими стандартами.

Примечания

Ссылки 
 Евлахский городской стадион

Евлахский городской стадион
Спортивные сооружения Евлаха